Beintmann ist der Familienname folgender Personen:
 Cord Beintmann (* 1951), deutscher Journalist
 Wilhelm Beintmann (1889–?), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule